Uummannarsuaq bezeichnet:
 Uummannarsuaq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uummannarsuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uummannarsuaq (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Uummannarsuaq (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uummannarsuaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland